Dummie de Mummie (boekenserie), een serie boeken geschreven door Tosca Menten
 Dummie de Mummie (film), film uit 2014 gebaseerd op de boeken van Tosca Menten
 Dummie de mummie (musical)